Kruševo kan syfta på följande:

 Kruševo, stad i Nordmakedonien
 Krusjevo (kommun), kommun i Nordmakedonien
 Kruševo, Bosnien och Hercegovina, ort i Bosnien och Hercegovina
 Kruševo, Kroatien, ort i Kroatien